Баласаня́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Баласанян, Виталий Микаелович (род. 1959) — военный и политический деятель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
 Баласанян, Гурген Аршакович (1910—1982) — советский режиссёр и сценарист.
 Баласанян, Марине Гарниковна (1959) ― советский и армянский врач-фармацевт, доктор медицинских наук (2003).
 Баласанян, Самвел Мисакович (род. 1954) — армянский предприниматель и государственный деятель, мэр города Гюмри (с 2012 года).